«Баллада о комиссаре» — советский художественный фильм. Снят по мотивам рассказов Всеволода Иванова «Заповедник», «Долг». Первая роль в кино Талгата Нигматулина.

Сюжет 
Посвящение во вступительной заставке:
50-ти летию
Великого Октября
посвящается

События разворачиваются в годы гражданской войны в России (1918—1922). Комиссар Фадейцев (Юрий Назаров) руководит расстрелом белогвардейских офицеров, после которого один из них, князь Чугуреев (Виктор Шульгин), остаётся в живых. Фадейцев хочет добить раненного Чугуреева, но у него кончаются патроны.
Через некоторое время белые поднимают восстание, и Фадейцеву приходится скрываться на одном из морских островов в заповеднике, охранник которого, Черкасов — знакомый Фадейцева. На острове высаживается отряд белогвардейцев под командованием Чугуреева. Фадейцева арестовывают, однако с помощью Анны, дочери Черкасова (Галина Польских), ему удаётся бежать. Чугуреев приказывает повесить отца Анны, за то, что тот помогал комиссару. Затем на острове высаживается отряд красных, Чугуреева арестовывают.
В заключительной сцене фильма красноармейцы собираются на берегу и дружно смеются, наблюдая за тем, как Фадейцев, который всё ещё думает, что на острове белые, уплывает на лодке.

В ролях 
 Юрий Назаров — комиссар Фадейцев
 Галина Польских — Анна
 Виктор Шульгин — князь Чугуреев
 Александр Титов — Максим Черкасов
 Талгат Нигматулин — поручик

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Виктор Потейкин
 Режиссёр-постановщик — Александр Сурин
 Оператор-постановщик — Владимир Ошеров
 Художник-постановщик-постановщик — Леонид Перцев
 Режиссёр-постановщик — А. Хорьяков
 Композитор — Алексей Муравлёв
 Оператор — Р. Веселер

Литература

Ссылки 
 Фильм «Баллада о комиссаре» на Рускино 
 Яцко В. А. Искусство четвёртой степени 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1967 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Экранизации произведений Всеволода Иванова